Contra natura, contranatural o antinatural puede referirse a:

Como concepto
Lo que está contra de la naturaleza o la moral.
En la religión, la sodomía.
En el uso médico y psicológico tradicional hasta finales del siglo XX, las denominadas «desviaciones sexuales», especialmente la homosexualidad y las conductas y tendencias que actualmente recibieron la denominación de parafilias.
¿Contra natura?, exposición sobre la homosexualidad en animales celebrada en Oslo.

Pacto antinatural o asociación antinatural, la asociación o pacto entre personas o instituciones que por alguna razón se consideren de naturaleza opuesta (por ejemplo, el pacto nazi-soviético de 1939).
Conducta antinatural o contraria a los instintos considerados «naturales».

Sociopatía.
Madre desnaturalizada, la madre que no siente amor por sus hijos o no cuida de ellos.

Otros
Contra natura, una de las traducciones del título de la novela A contrapelo, del escritor francés Joris-Karl Huysmans.
Ano contra natura, intervención quirúrgica.

No debe confundirse con desnaturalización, un concepto bioquímico.

Enlaces externos